Alojzy Wende (1809-1891) – uczestnik powstania krakowskiego
 Edward Wende (ujednoznacznienie)
 František Wende (1904-1968) – czechosłowacki skoczek narciarski
 Gottfried Wende (1793-1886) - tkacz i fabrykant z Konstantynowa Łódzkiego
 Jan Karol Wende (1910-1986) – polski pisarz, publicysta i krytyk literacki, działacz Stronnictwa Demokratycznego
 Johannes Wende (1873-1954) - niemiecki architekt
 Philipp Wende (ur. 1985) – niemiecki wioślarz
 Zygfryd Wende (1903-1940) – polski bokser i policjant